Dragoș steht für:

 Dragoș (Herrscher), erster Herrscher des Fürstentums Moldau
 Moise Dragoș (1726–1787), rumänischer Priester, Bischof von Großwardein
 Nicolae Dragoș Dima (* 1979), rumänischer Rugby-Union-Spieler